Misery, település Franciaországban
Misery, az amerikai Felső-tóba ömlő folyó

Dalok
Misery, a Beatles dala
Misery, Good Charlotte dala
Misery, a Maroon 5 dala
Misery, a Soul Asylum dala